Серге́й Давы́дов: 
 Давыдов, Сергей Давыдович (Спартак Давидович Давидович, 1928—2001) — советский и российский поэт, прозаик, переводчик и сценарист.
 Давыдов, Сергей Дмитриевич (род. 1979) — белорусский и российский фигурист.
 
 Давыдов, Сергей Игоревич (род. 1992) — российский драматург.
 Давыдов, Сергей Львович (1917—2017) — советский учёный, участник испытаний ядерных и водородных бомб, дважды Лауреат Сталинской премии.
 
 Давыдов, Сергей Павлович (1957—2017) — советский хоккеист.
 Давыдов, Сергей Степанович (1907—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Давыдов, Сергей Хачатурович (род. 1952) — советский футболист.
 Давыдов, Сергей Юрьевич (род. 1979) — российский футболист.

Примечания